Placebo – terapia o una sostanza prive di principi attivi specifici, ma che sono somministrate come se avessero veramente proprietà curative o farmacologiche
Placebo – gruppo musicale britannico
Placebo – album musicale d'esordio dell'omonimo gruppo